Izba Poselska – niższa izba Sejmu walnego w okresie I Rzeczypospolitej
 Izba Poselska – izba niższa obecnego Parlamentu Republiki Czeskiej